Hirtenkreuzzug oder Pastorellen-Kreuzzug steht für:

 den Hirtenkreuzzug von 1251
 den Hirtenkreuzzug von 1320